Az 1958-as sakkvilágbajnokság a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett 24 játszmás visszavágó párosmérkőzés, amelyre a címvédő szovjet Vaszilij Szmiszlov  és a kihívó szovjet Mihail Botvinnik között a Szovjetunióban, Moszkvában került sor 1958. március 4. – május 9. között.

A mérkőzés Mihail Botvinnik 12½–10½ arányú győzelmével ért véget, ezzel visszaszerezte a világbajnoki címet.

Előzmények 
Alekszandr Aljechin sakkvilágbajnok 1946-ban bekövetkezett halála miatt a Nemzetközi Sakkszövetség a világ akkor legerősebbnek számító sakkozói részvételével 1948-ban ötfordulós körmérkőzéses versenyt rendezett, amelynek győztese, Mihail Botvinnik lett jogosult a sakkvilágbajnoki cím viselésére.

1951-ben David Bronstejn és 1954-ben Vaszilij Szmiszlov is 12–12 –es döntetlent játszott a regnáló világbajnokkal, így a világbajnokság szabályai alapján Botvinnik mindkét korábbi esetben megvédte címét.

Az 1957-es világbajnoki döntő párosmérkőzésen Vaszilij Szmiszlov 12½–9½ arányban győzött, ezzel elhódította Botvinniktól a címet. A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) akkor érvényes szabályai szerint az exvilágbajnoknak joga volt egy éven belül visszavágót kérni. Ezzel a lehetőséggel élt Botvinnik.

A világbajnoki döntő 
A világbajnoki visszavágó mérkőzés előtt már két világbajnoki döntőt is játszottak, (1954-ben és 1957-ben), az ezeken váltott játszmákkal együtt összesen 52 alkalommal játszottak egymással, ebből 24-szer az 1954-es és 22-szer az 1957-es világbajnoki döntőben. Azóta csak egyetlen döntetlen játszmára került sor közöttük. Az 1957-es világbajnokságon aratott győzelmével Szmiszlov javított a mérlegén, az egymás elleni eredményük azonban még mindig Botvinnik előnyét mutatta: 20 alkalommal győzött 37 döntetlen mellett, Szmiszlovnak 18-szor sikerült nyernie ellene.

Szmiszlov 1954. júniustól folyamatosan vezette a világranglistát.

Botvinnik az 1957-es világbajnoki döntő után megőrizte akkori 4. helyét, de a visszavágó kezdetén, 1958. márciusban már csak az 5. volt Szmiszlov, Paul Keres, David Bronstejn és Mihail Tal mögött.

A mérkőzés szabályait a FIDE 1949. márciusban Párizsban tartott kongresszusa határozta meg. A győztes az, aki először éri el a 12,5 pontot legfeljebb 24 játszmából. 12–12 esetén a világbajnok megtartja címét. 2,5 óra állt rendelkezésre 40 lépés megtételéhez, majd óránként 16 lépést kellett tenni. Ötórányi játék után a játszma függőben maradt, amelyet másnap folytattak.

Botvinnik három egymás utáni győzelemmel kezdett. Szmiszlov az 5. játszmában szépített, de a 6. játszmát ismét Botvinnik nyerte. A 11. játszmában Szmiszlov szép játékkal győzött, de a 12. játszmát megnyerve Botvinnik a mérkőzés félidejében 7,5–4,5-re vezetett. A 14. játszmát nyerve Botvinnik tovább növelte előnyét, sőt a 15. játszmában is nyerésre állt, amikor még 3 perce volt két lépés megtételére, de erősen elgondolkodott, és időtúllépéssel elvesztette ezt a játékot.   A mérkőzés legszebbnek tartott 18. játszmáját megnyerve Botvinnik már négy ponttal, 11–7-re vezetett. Ekkor kissé lefékezett, és a 19., valamint a 22. játszmát is elvesztette, de a közbenső döntetlenekkel biztosította a 12,5–10,5 arányú győzelmét, amellyel visszaszerezte az egy évvel korábban elvesztett világbajnoki címét.

A világbajnoki visszavágó játszmái 
A világbajnoki visszavágó mérkőzés mind a 23 játszmája megtalálható a Chessgames oldalán. A döntéssel végződött játszmák:

1. játszma Szmiszlov–Botvinnik 0–1 62 lépés
Caro–Kann-védelem, kéthuszáros támadás ECO B11

1.e4 c6 2.Hc3 d5 3.Hf3 Fg4 4.h3 Fxf3 5.Vxf3 Hf6 6.d3 e6 7.Fe2 Hbd7 8.Vg3 g6 9.O-O Fg7 10.Ff4 Vb6 11.Bab1 O-O 12.Fc7 Vd4 13.Ff3 e5 14.Fd6 Bfe8 15.Fa3 dxe4 16.dxe4 b5 17.Bfd1 Vb6 18.b3 Hc5 19.Fc1 Vc7 20.Fe3 He6 21.a4 a6 22.b4 Bad8 23.Fe2 Ve7 24.axb5 axb5 25.Bxd8 Bxd8 26.Fb6 Ba8 27.f3 Ba3 28.Ve1 Fh6 29.Ff1 Hd4 30.Fc5 Ve6 31.Fd3 Hd7 32.Fxd4 exd4 33.He2 Fe3+ 34.Kh1 He5 35.Vf1 Vd6 36.f4 Hxd3 37.cxd3 Bxd3 38.Vf3 Bd2 39.Bf1 Vxb4 40.e5 Vc4 41.Hg3 Bc2 42.f5 Bc1 43.e6 fxe6 44.fxg6 Bxf1+ 45.Hxf1 hxg6 46.Vf6 b4 47.Kh2 g5 48.Hxe3 dxe3 49.Vxg5+ Kf7 50.Vxe3 b3 51.Ve5 c5 52.Vc7+ Kg6 53.Vb8 Kf5 54.Vf8+ Ke4 55.Vf6 Vd5 56.Vf3+ Kd4 57.Vd1+ Ke5 58.Ve2+ Kd6 59.Va6+ Ke7 60.Va7+ Kf6 61.Vh7 Ve5+ 62.Kh1 b2 0-1

2. játszma Botvinnik–Szmiszlov 1–0 41 lépés
Királyindiai védelem, Saemisch-változat ECO E81

1.d4 Hf6 2.c4 g6 3.Hc3 Fg7 4.e4 d6 5.f3 O-O 6.Fe3 a6 7.Fd3 Hc6 8.Hge2 Bb8 9.a3 Hd7 10.Fb1 Ha5 11.Fa2 b5 12.cxb5 axb5 13.b4 Hc4 14.Fxc4 bxc4 15.O-O c6 16.Vd2 Hb6 17.Fh6 Fxh6 18.Vxh6 f6 19.a4 Ha8 20.Bfb1 f5 21.Ve3 fxe4 22.fxe4 Hc7 23.d5 cxd5 24.exd5 Fb7 25.Bf1 Vd7 26.Vd4 e6 27.dxe6 Hxe6 28.Vg4 Bfe8 29.Hd4 Vg7 30.Bad1 Hc7 31.Vf4 Be5 32.Hc6 Fxc6 33.Vxc4+ d5 34.Vxc6 Bd8 35.Vb6 Ve7 36.Vd4 Vd6 37.Bfe1 Bde8 38.Bxe5 Bxe5 39.b5 He6 40.Va7 d4 41.He4 1-0

3. játszma Szmiszlov–Botvinnik 0–1 66 lépés

Caro–Kann-védelem, klasszikus változat ECO B19

1.e4 c6 2.Hc3 d5 3.d4 dxe4 4.Hxe4 Ff5 5.Hg3 Fg6 6.h4 h6 7.Hf3 Hd7 8.Fd3 Fxd3 9.Vxd3 Vc7 10.Fd2 Hgf6 11.O-O-O e6 12.Kb1 O-O-O 13.c4 c5 14.Fc3 cxd4 15.Hxd4 a6 16.Ve2 Fd6 17.He4 Hxe4 18.Vxe4 Hf6 19.Ve2 Bd7 20.Bc1 Vc5 21.Hb3 Vf5+ 22.Bc2 Fc7 23.c5 Bd5 24.c6 Fb6 25.Hd2 Vd3 26.Hc4 Fc7 27.Vxd3 Bxd3 28.He5 (diagram) Bxc3 29.cxb7 Kxb7 30.Bxc3 Fxe5 31.Bb3+ Ka7 32.Bc1 Bb8 33.Bxb8 Kxb8 34.Bc4 Hd5 35.Kc2 h5 36.b4 Kb7 37.Kb3 Fd6 38.a3 Fc7 39.Bc2 Fb6 40.Kc4 Hf4 41.g3 Hh3 42.f3 Hg1 43.f4 Hf3 44.a4 Hd4 45.Bd2 Hf5 46.a5 Fe3 47.Bd8 Ff2 48.b5 Kc7 49.Bg8 axb5 50.Kxb5 Fxg3 51.a6 Ff2 52.Ka5 g6 53.Ba8 Fe1+ 54.Kb5 Hd6+ 55.Ka4 Hc8 56.Kb5 Ff2 57.Ka5 Fa7 58.Kb5 f6 59.Kb4 e5 60.fxe5 fxe5 61.Kc3 Fb8 62.Kd3 Hb6 63.a7 Hxa8 64.axb8=V+ Kxb8 65.Ke4 Hb6 66.Kxe5 Hd7+ 0-1

5. játszma Szmiszlov–Botvinnik 1–0 41 lépés
Szicíliai védelem, klasszikus változat ECO B58

1.e4 c5 2.Hf3 Hc6 3.d4 cxd4 4.Hxd4 Hf6 5.Hc3 d6 6.Fe2 g6 7.Fe3 Fg7 8.h4 O-O 9.h5 d5 10.hxg6 hxg6 11.exd5 Hxd5 12.Hxc6 bxc6 13.Hxd5 Vxd5 14.Vxd5 cxd5 15.O-O-O Fb7 16.f4 d4 17.Fxd4 Fxg2 18.Bhg1 Fe4 19.Fxg7 Kxg7 20.Bd7 Kf6 21.Bd4 Ff5 22.Bgd1 Bac8 23.B1d2 Bc7 24.b3 Bh8 25.Fc4 Bh3 26.Kb2 Be3 27.a4 e5 28.fxe5 Kxe5 29.a5 Fe6 30.Fxe6 Kxe6 31.Bd8 Ke7 32.Bb8 Be6 33.c4 a6 34.Kc3 f5 35.Bdd8 f4 36.Be8+ Kf6 37.Bxe6+ Kxe6 38.Kd4 Bf7 39.Ke4 Kd6 40.Bb6+ Kc5 41.Kd3 1-0

6. játszma Botvinnik–Szmiszlov 1–0 49 lépés
Modern védelem, Averbah-változat ECO A42

1.c4 g6 2.e4 Fg7 3.d4 d6 4.Hc3 a6 5.Fe3 Hf6 6.f3 c6 7.Fd3 b5 8.Vd2 bxc4 9.Fxc4 d5 10.Fb3 dxe4 11.Hxe4 O-O 12.He2 a5 13.O-O a4 14.Fc4 Hbd7 15.Bac1 Bb8 16.Hxf6+ Fxf6 17.Hc3 Hb6 18.Fe2 Fe6 19.Bfd1 Fg7 20.Fh6 Fxh6 21.Vxh6 f6 22.Bd2 Ff7 23.h4 Vd7 24.a3 Bfd8 25.He4 Ve8 26.Ff1 Fd5 27.Hc5 Vf8 28.Vxf8+ Kxf8 29.Ha6 Bbc8 30.Hb4 Fb3 31.Bxc6 Bxc6 32.Hxc6 Bd6 33.Ha5 Fa2 34.Hb7 Bd5 35.Hc5 e5 36.He4 Bxd4 37.Bxd4 exd4 38.Hxf6 Ke7 39.Hxh7 Fb1 40.Fa6 Hd5 41.Kf2 He3 42.Fe2 Ke6 43.Hg5+ Kd5 44.He4 Fxe4 45.fxe4+ Kxe4 46.g4 Kf4 47.h5 gxh5 48.gxh5 Kg5 49.Kf3 1-0

11. játszma Szmiszlov–Botvinnik 1–0 24 lépés
Grünfeld-védelem, Szmiszlov-változat ECO D98

1.d4 Hf6 2.c4 g6 3.Hc3 d5 4.Hf3 Fg7 5.Vb3 dxc4 6.Vxc4 O-O 7.e4 Fg4 8.Fe3 Hfd7 9.Bd1 Hb6 10.Vb3 Hc6 11.d5 He5 12.Fe2 Hxf3+ 13.gxf3 Fh5 14.h4 Vd7 15.a4 a5 16.Hb5 Hc8 17.Fd4 Hd6 18.Fxg7 Kxg7 19.Hd4 Kg8 20.Bg1 Vh3 21.Ve3 c5 22.dxc6 bxc6 23.Vg5 c5 24.Hc6 1-0

12. játszma Botvinnik–Szmiszlov 1–0 41 lépés
Réti-megnyitás, londoni védelmi rendszer ECO A12

1.c4 Hf6 2.g3 c6 3.Hf3 d5 4.b3 Ff5 5.Fg2 e6 6.Fb2 Hbd7 7.O-O h6 8.d3 Fe7 9.Hbd2 O-O 10.a3 a5 11.Vc2 Fh7 12.Fc3 b5 13.cxb5 cxb5 14.b4 Vc7 15.Vb2 Hb6 16.Fe5 Vd7 17.Hb3 axb4 18.axb4 Bxa1 19.Bxa1 Ha4 20.Vd2 Bc8 21.Bc1 Bxc1+ 22.Hxc1 He8 23.Hd4 Kf8 24.Fh3 Fg8 25.Hdb3 f6 26.Fa1 Va7 27.d4 Hd6 28.Va2 Hc4 29.Hc5 Fxc5 30.dxc5 e5 31.Vb1 d4 32.Vf5 Vc7 33.Hd3 Ff7 34.Vh7 Fg8 35.Ve4 Ff7 36.Va8+ Fe8 37.Fg2 Ke7 38.f4 He3 39.fxe5 fxe5 40.Ve4 Hxg2 41.Hxe5 1-0

14. játszma Botvinnik–Szmiszlov 1–0 68 lépés
Angol megnyitás, anglo-Grünfeld-változat ECO A16

1.c4 Hf6 2.Hc3 d5 3.cxd5 Hxd5 4.g3 g6 5.Fg2 Hxc3 6.bxc3 Fg7 7.Bb1 Hd7 8.c4 O-O 9.Hf3 Bb8 10.O-O b6 11.d4 e5 12.Fa3 Be8 13.dxe5 Fb7 14.Vc2 Hxe5 15.Bfd1 Vc8 16.Hxe5 Fxg2 17.Kxg2 Bxe5 18.Bd5 Ve6 19.Bxe5 Fxe5 20.Bd1 Be8 21.Ve4 Ff6 22.Vxe6 Bxe6 23.Kf3 Bc6 24.Bc1 Fd4 25.e3 Fc5 26.Fb2 f5 27.Ke2 Kf7 28.h3 Fe7 29.a4 h5 30.Kd3 h4 31.g4 Bc5 32.Fc3 Bc6 33.Bg1 Bd6+ 34.Kc2 Ff6 35.gxf5 gxf5 36.Fxf6 Kxf6 37.Bg8 Bc6 38.Kc3 a6 39.Bh8 Kg5 40.Bg8+ Kf6 41.Bh8 Kg5 42.Kd4 Bc5 43.Bh7 Kg6 44.Bd7 Kf6 45.Bd5 Bc6 46.Kc3 Be6 47.Bd4 Kg5 48.Bd7 Bc6 49.Kb4 Kf6 50.Bd4 Kg5 51.Bd8 Be6 52.Bc8 f4 53.exf4 Kxf4 54.Bxc7 Kf3 55.Bh7 Be4 56.Bh6 b5 57.axb5 axb5 58.Bf6+ Kg2 59.Kxb5 Be2 60.c5 Bb2+ 61.Ka6 Ba2+ 62.Kb7 Bb2+ 63.Bb6 Bc2 64.c6 Kxh3 65.c7 Kg2 66.Bc6 Bb2+ 67.Bb6 Bc2 68.f4 1-0

15. játszma Szmiszlov–Botvinnik 1–0 55 lépés
Caro–Kann-védelem, Maróczy-változat ECO B12

1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.Hc3 Hf6 5.Fg5 h6 6.Fh4 Vb6 7.a3 c5 8.Hge2 Hc6 9.dxc5 Fxc5 10.Ha4 Va5+ 11.Hec3 Fe7 12.Fxf6 Fxf6 13.exd5 Hd4 14.Fd3 exd5 15.O-O O-O 16.f4 g6 17.Ve1 Fg7 18.Kh1 Fd7 19.b4 Vd8 20.Bd1 b6 21.Vf2 Fe6 22.Fa6 Vf6 23.Bd2 Bad8 24.Hd1 Hf5 25.Hac3 d4 26.He4 Ve7 27.Fd3 a5 28.bxa5 bxa5 29.a4 Vb4 30.Be2 Fd5 31.Hg3 Hxg3+ 32.Vxg3 Bde8 33.Bef2 Ff6 34.Vh3 Kg7 35.Fb5 Be1 36.Vd3 Fe4 37.Vb3 Bxf1+ 38.Bxf1 Vd2 39.Hf2 Fa8 40.Vd3 Vxf4 41.h3 h5 42.Ve2 Ve3 43.Vxe3 dxe3 44.Hd1 Bc8 45.Hxe3 Bc3 46.Fd3 Bc5 47.Hc4 Bg5 48.Bf2 Fc6 49.Hd6 Be5 50.Hc4 Bg5 51.Hd6 Bd5 52.Hb5 Be5 53.Be2 Bxe2 54.Fxe2 Fe7 55.Kg1 1-0

18. játszma Botvinnik–Szmiszlov 1–0 74 lépés
Angol megnyitás, anglo-Grünfeld-változat ECO A16

1.c4 Hf6 2.Hc3 d5 3.cxd5 Hxd5 4.g3 g6 5.Fg2 Hxc3 6.bxc3 Fg7 7.Vb3 Hc6 8.Hf3 O-O 9.O-O Ha5 10.Vc2 c5 11.d3 Ff5 12.e4 Fd7 13.Fg5 Bc8 14.Vd2 Fb5 15.Bfd1 Fa4 16.Be1 f6 17.Fh6 Fxh6 18.Vxh6 Vxd3 19.e5 Hc6 20.Be3 Vc2 21.exf6 exf6 22.Bae1 Bcd8 23.Fh3 He5 24.Hxe5 fxe5 25.f4 Fc6 26.Vg5 Bde8 27.Bxe5 Vxc3 28.Bxe8 Fxe8 29.Ve5 Vxe5 30.Bxe5 b6 31.Be7 a5 32.Bb7 Bf6 33.Bb8 Kf7 34.Kf2 Bd6 35.Ke3 Fa4 36.Bb7+ Kg8 37.Bb8+ Kg7 38.Bb7+ Kg8 39.Bb8+ Kf7 40.Bb7+ Kf8 41.Bxh7 c4 42.Bc7 b5 43.Ke4 b4 44.Bxc4 Bd2 45.Ke5 Bxa2 46.Bc8+ Fe8 47.Fd7 Be2+ 48.Kf6 g5 49.fxg5 Bf2+ 50.Ke5+ Be2+ 51.Kf4 b3 52.Bb8 b2 53.Fxe8 Bxe8 54.Bxb2 a4 55.Ba2 Ba8 56.Ba3 Kf7 57.h4 Kg6 58.Ke4 Kh5 59.Kd4 Bd8+ 60.Kc4 Be8 61.Kd5 Bd8+ 62.Ke5 Ba8 63.Kd5 Bd8+ 64.Kc5 Bb8 65.Bxa4 Bb3 66.Kd6 Bxg3 67.Ke7 Bb3 68.Ba6 Bb7+ 69.Kf6 Bb4 70.Bd6 Ba4 71.Be6 Bb4 72.Kf7 Bb7+ 73.Be7 Bb4 74.Kg7 1-0

19. játszma Szmiszlov–Botvinnik 1–0 35 lépés
Caro–Kann-védelem, kéthuszáros támadás ECO B11

1.e4 c6 2.Hc3 d5 3.Hf3 Fg4 4.h3 Fxf3 5.Vxf3 Hf6 6.d3 e6 7.a3 Fe7 8.g4 Hfd7 9.d4 Hf8 10.Fe3 Hg6 11.Vg3 Fh4 12.Vh2 Hd7 13.O-O-O Vb8 14.f4 dxe4 15.Hxe4 Hf6 16.Hxf6+ Fxf6 17.Vf2 Fh4 18.Vf3 He7 19.Fd3 g6 20.f5 exf5 21.Ff4 Vd8 22.gxf5 Vd5 23.Vg4 Ff6 24.Bhe1 h5 25.Vg3 h4 26.Vg4 gxf5 27.Fxf5 Kf8 28.Fe4 Va2 29.c3 Bd8 30.Bf1 Hd5 31.Fd2 Bd6 32.Vc8+ Ke7 33.Vxb7+ Bd7 34.Bde1 Va1+ 35.Fb1 1-0

22. játszma Botvinnik–Szmiszlov 0–1 38 lépés

Holland védelem, klasszikus kőfal változat ECO A95

1.d4 f5 2.g3 Hf6 3.Fg2 e6 4.Hf3 Fe7 5.O-O O-O 6.c4 c6 7.Hc3 d5 8.Fg5 Hbd7 9.e3 Ve8 10.Vc2 Kh8 11.He2 h6 12.Fxf6 Fxf6 13.cxd5 exd5 14.Hf4 g5 15.Hd3 Bg8 16.Vc3 Fe7 17.Hfe5 Hf6 18.f3 Fe6 19.Hc5 Fxc5 20.Vxc5 Hd7 21.Hxd7 Vxd7 22.Bae1 Bg7 23.Bf2 b6 24.Vc3 Vd6 25.Bc2 Fd7 26.b4 h5 27.Kh1 h4 28.gxh4 gxh4 29.f4 Bag8 30.Ff3 Fe8 31.Vd2 Vh6 32.Ve2 h3 33.Bcc1 (diagram) Bg2 34.Fxg2 Bxg2 35.Vf3 Vh4 36.b5 Fh5 37.Vxg2 hxg2 38.Kg1 c5 0-1

Jegyzetek

Források 
 Raymund Stolze: Umkämpfte Krone - Die Duelle der Schachweltmeister von Steinitz bis Kasparow. Sportverlag, Berlin 1992, .
A világbajnoki döntő előzményei és játszmái

További információk 
Три матча Ботвинник — Смыслов. Москва : Галерия, 2004. 329 с. .
 Michail Botwinnik: Botvinnik – Smyslov. Three World Chess Championship Matches: 1954, 1957, 1958. New In Chess, Alkmaar 2009. 

Sakkvilágbajnokságok
1958 a sportban